Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 1993 года в группе C — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 8 ноября 1992 года. Турнир проводился в связи с добавлением большого числа сборных после распада СССР и Югославии. Все сборные были поделены на четыре группы, лучшие пять команд из которых получили право играть в группе C чемпионата мира 1993 года.

Изначально в группе B должна была выступать и сборная Азербайджана, но она была не допущена к участию в турнире из-за игроков, не имеющих азербайджанского гражданства. Сборные Люксембурга и ЮАР должны были присоединиться к командам группы C и D соответственно, однако перед началом турнира эти команды снялись с соревнования.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 11 национальных команд — девять из Европы и две из Азии. Сборные Израиля, Турции и Греции пришли из группы С2, остальные впервые участвовали в турнире.

Группа A

Таблица

Результаты

Группа B

Таблица 

Сборная Белоруссии заняла 3-е место, так как имела меньшее количество заброшенных шайб при одинаковой разнице шайб со сборной Казахстана.

Результаты

Группа C 

Словения выиграла серию 2:0

Группа D

Таблица

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 

2К